Футінґ, футинґ (з англ. Footing) може означати таке:

 футінґ, джогінґ — повільний біг, біг підтюпцем
 фундамент (архітектура)
 футінг — теорія перекладу
 термін з бухгалтерського обліку
 футінг (сексуальний акт)